Микаэль Мальса (; 12 октября 1995, Париж, Франция) — мартиникский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Вальядолид».

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1995 году в Париже. Заниматься футболом начинал в 7 лет в пригороде Парижа. В 2008 году перешёл в академию клуба «Булонь-Бийанкур», а в 2009 году перебрался в «Сошо». На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2012/13 в составе фарм-клуба «Сошо Б». 8 февраля 2014 года Мальса дебютировал за «Сошо» Лиге 1, появившись в стартовом составе на выездной матч против «Лилля». Во французской элите игрок провёл 4 матча, но по итогам сезона «Сошо» вылетел в Лигу 2, где в следующем сезоне Мальса сыграл ещё 5 матчей. 

Летом 2015 года подписал контракт с клубом второго дивизиона Бельгии «Антверпен». За «Антверпен» он отыграл один полноценный сезон, а по ходу следующего сезона 2016/17 ненадолго вернулся во Францию, в клуб третьей лиги «Авранш».

Летом 2017 года Мальса стал игроком нидерландского клуба «Фортуна» (Ситтард), выступающего в первом дивизионе Нидерландов, однако в новом клубе провёл лишь 5 матчей. В январе 2018 года игрок был отдан в аренду в греческий «Платаниас». Сезон 2018/19 Мальса также провёл в аренде в клубе испанской Сегунды «Альбасете». После окончания аренды подписал контракт с другим клубом Сегунды «Мирандес».

Карьера в сборной 
В 2014 году Мальса был вызван в сборную Мартиники на матчи финального этапа Карибского кубка 2014. На турнире он сыграл во всех трёх матчах группового этапа, но его сборная заняла лишь третье место в группе, чего оказалось недостаточно ни для выхода в плей-офф, ни для попадания на Золотой кубок КОНКАКАФ 2015.

Ссылки 
 
 

Футболисты Мартиники
Игроки сборной Мартиники по футболу
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Авранш»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Мирандес»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»